Die Hong Kong Open 2019 im Tischtennis waren das vierte Turnier der ITTF World Tour 2019. Sie fanden vom 4. bis 9. Juni 2019 in Hongkong statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Die Hong Kong Open 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 23. November 2019)
 Die World Tour 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 23. November 2019)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Hongkong
Tischtennis (Hongkong)
Tischtennisveranstaltung 2019